

Patronyme 

Ernest Buckler (1908-1984), romancier et nouvelliste canadien ;
Johannes Bückler, plus connu sous son surnom de Schinderhannes (vers 1778-1803), criminel allemand responsable de l'une des plus formidables organisations criminelles de l'histoire allemande ;
Rich Buckler (1949-2017), dessinateur, illustrateur et scénariste de comics américain ;
Paul Richard Buckler, dit Rick Buckler, né le  à Woking, est un compositeur et batteur britannique, ancien batteur de The Jam.

Sport 
La Virtus Bologne (Virtus Pallacanestro Bologna - anciennement Buckler-Bologne) est l'une des deux équipes professionnelles de basket-ball de Bologne, Italie.
L'équipe cycliste Jumbo-Visma (anciennement Buckler-Colnago), est une équipe néerlandaise de cyclisme professionnel sur route.

Toponyme 

Buckler's Hard est un hameau situé sur les berges de la Beaulieu dans le comté anglais de Hampshire.
Patronyme anglais